Многопольное — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Берёзовский сельсовет.

История 
Основан в 1924 году. В 1926 году выселок Многопольный состоял из 21 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном входил в состав Анненского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)